Прво такмичење у бацању кладива за жене одржано је на Светском првенству у Севиљи 24. августа 1999. Учествовала је 21 такмичарка из 14. земаља. Није било квалификација, па су све такмичарке учествовале у финалу.

Земље учеснице 
Учествовало је 21 такмичарки из 14 земаља.

Победнице

Рекорди пре почетка Светског првенства 1999. 
Стање 23. августа 1999.

Рекорди по завршетку Светског првенства 1999.

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбољих атлетичарки 1999. у бацању кладива пре првенства (24. августа 1999), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2013.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+1

Стартна листа 
Табела приказује стартну листу атлетичарки у бацању кладива са њиховим најбољим резултатом сезоне и личним рекордом, пре почетка првенства.

Финале

Извори 

 IAAF
 hammerthrow.wz
 trackandfieldnews

Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном